Иван Троекуров: 
 Троекуров, Иван Борисович (1633—1703) — русский государственный деятель, боярин (1677).
 Троекуров, Иван Михайлович (ум. 1564) — стольник (1546), боярин (1556) и воевода в правление Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича.
 Троекуров, Иван Фёдорович (ок. 1565 — 1621) — князь, стольник, воевода и боярин (1620). Рюрикович в XXIII колене.